Ами́ловый спирт C5H11OH и его изомеры — предельные одноатомные спирты.

Известны 8 изомеров амилового спирта.

Амиловые спирты используются в качестве растворителей для различных масел, жиров, смол и восков. Они применяются также как экстрагенты солей урана и ниобия.

История 
Впервые получен из продуктов брожения сырого картофельного крахмала ( — крахмал) по которому и получил название.

Изомеры

Свойства

Физические свойства 
Амиловые спирты являются бесцветными жидкостями с неприятным запахом.

В воде хорошо растворяются 1-пентанол, 3-метил-1-бутанол, 2-пентанол и 2-метил-2-бутанол. Другие изомеры амилового спирта в воде растворяются гораздо хуже.

Химические свойства 
Амиловые спирты обладают всеми свойствами, присущими спиртам:
 образование алкоголятов с щелочными металлами
 образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами
 1-пентанол окисляется до пентаналя и далее до валериановой кислоты, вторичные амиловые спирты — до соответствующих кетонов, третичные — с разрывом C-C связи
 с серной кислотой дегидратируются до алкенов или простых эфиров
и др.

Получение 
Получают разгонкой сивушных масел и синтетически — из газов крекинга нефти.

Изоамиловый спирт 
Наибольшее значение имеет изоамиловый спирт (CH3)2CHCH2CH2OH — основной компонент сивушного масла, из которого его и получают. Изоамиловый спирт — бесцветная неприятно пахнущая жидкость, с температурой кипения  плотность  в воде мало растворима, ядовита; её пары раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и вызывают удушье и кашель.

Применение 
Амиловые спирты используются в качестве растворителей для различных масел, жиров, смол и восков. Они применяются также как экстрагенты солей урана и ниобия.

Сложные эфиры амиловых спиртов являются растворителями, пластификаторами поливинилхлорида и ацетилцеллюлозы, в парфюмерии — душистыми веществами, в кулинарии — как фруктовые эссенции.

Охрана труда 
Амиловый спирт токсичен, взрыво- и пожароопасен. Его ПДК в воздухе рабочей зоны составляет  (амиловый спирт, максимальная разовая) и  (изоамиловый спирт, максимальная разовая). А значение порога восприятия запаха может превышать 3. Причём у отдельных людей он может быть значительно больше среднего значения. По этой причине можно ожидать, что использование широко распространённых фильтрующих СИЗОД в сочетании с «заменой фильтров по появлении запаха под маской» приведёт к чрезмерному воздействию паров вредных веществ на, по крайней мере, часть работников — из-за запоздалой замены противогазных фильтров. Поэтому для защиты от амиловых спиртов следует использовать более эффективные средства коллективной защиты.

Примечания

Литература 
 

Одноатомные спирты
Агонисты